Wilfred Baddeley ha battuto in finale Joshua Pim 6–4, 1–6, 7–5, 6–0 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Willoughby Hamilton per walkover nel challenge round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1891